Nederlandse Waterski Bond (Holenderski Związek Nart Wodnych)
 Nederlandse Wandelsport Bond
 Nederlandse Wielren Bond
 Nederlandse Waterschaps Bank
 NordWestBahn 
 Neue Wirtschafts-Briefe 
 North and West Belfast HSS Trust 
 NWB Vastgoed 
 NWB Sales 
 Niedergeschwindigkeits Windkanal Graunschweig 
 NWB Technology
 NWB Economic Development Corporation
 Northwestern Band 
 Nippon Wiper Blade
 NWBAntiques 
 New World Beat 
 NWB-Solutions 
 Northwest Building LLC 
 Northwest Botanicals 
 Nordwest-Brandenburg 
 Natural Water Balance
 New World Bank
 NITE Work Bench
 Numerical Work Bench